Arrest kan avse:
 Arrestering – typ av frihetsberövande i vissa rättssystem.
 Arreststraff – frihetsberövande som straff i militären.
 Militär arrest - en inom försvarsmakten förekommande form av frihetsstraff, se Arreststraff
 Arresthus – lokal för tillfälligt frihetsberövade i Danmark, se Häkte
 Polisarrest – förvaringsplats för den som gripits eller omhändertagits av polis  
 Arrest, Somme – kommun i norra Frankrike.